Elizabeth Tudor ist der Name folgender Personen:

 Elizabeth of York (Königin) (1466–1503), Königin von England, Tochter von König Eduard IV., Gemahlin Heinrichs VII.
 Elizabeth Tudor (1492–1495), Tochter von Heinrich VII. (England)
 Elisabeth I. (1533–1603), Königin von England und Irland, Tochter von Heinrich VIII.